Pogonophora (botânica) — género de plantas
 Pogonophora — designação obsoleta de um filo animal, substituída pela família Siboglinidae

Desambiguação